Roscoe kan syfta på:

 Roscoe – ett efternamn och förnamn

Geografi
 Roscoe, Illinois 
 Roscoe, Minnesota
 Roscoe, Pennsylvania